Тодор Минков може да се отнася за:
 Тодор Минков (ХVІІІ? – ХІХ век), български търговец в Русе, вуйчо и кръстник на Тодор Минков
 Тодор Минков (ХІХ – ХХ? век), деец на ВТРО, наемател (1897) на Минков хан
 Тодор Минков (1830 – 1906), български и руски просветен деец, чл.-кор. на БАН
 Тодор Минков (1895 – 1939), български просветен деец
 Тодор Минков, ген. директор на ДСО „Млечна промишленост“ (1977-1984)
 Тодор Минков, български учен, икономист (публикации в 1970-те)
 Тодор Минков (р. 1950), български учен, медик (доцент)
 Тодор Минков, български актьор („При никого“, „Хирурзи“)
 „Тодор Минков“, 20-о основно училище в София